L'edizione 1987-1988 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Neuchâtel Xamax.

Capocannoniere del torneo fu John Eriksen (Servette FC Genève), con 16 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off scudetto.
      Ammesso al play-out.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off scudetto 

Legenda:
      Campione di Svizzera.
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1987-1988.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per difetto.

Play-out/promozione

Gruppo A 

Legenda:
      Promosso oppure resta in Lega Nazionale A 1988-1989.
      Restano in Lega Nazionale B 1988-1989.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo B 

Legenda:
      Promosso oppure resta in Lega Nazionale A 1988-1989.
      Restano in Lega Nazionale B 1988-1989.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Statistiche

Media spettatori 
Di seguito la media ed il totale spettatori della stagione regolare

Verdetti finali 
 Neuchâtel Xamax Campione di Svizzera 1987-1988.
 Basilea e Zurigo retrocesse in Lega Nazionale B.
 Wettingen, Bellinzona, Lugano e Sion ammesse alla Lega Nazionale A 1988-1989.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987-1988